Хе может означать:
 Хлебная единица — условная единица измерения количества углеводов в компенсации сахарного диабета.

Буквы 
 Խ — тринадцатая буква армянского алфавита.
 ה — пятая буква еврейского алфавита.
 𐤄 — пятая буква финикийского алфавита.
 ܗ — пятая буква сирийского алфавита.
 Хе (блюдо)

Персоналии 
 Хе Бен Хи (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Хе Бин (1913—1960) — северокорейский государственный и партийный деятель.
 Хе Ден Ер (1913—1983) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Хэ